Die II. DDR-Liga 1960 war die sechste Spielzeit der 1955 gegründeten II. DDR-Liga. Sie war nach der DDR-Oberliga und der I. DDR-Liga die dritthöchste Spielklasse im Deutschen Fußballverband der DDR (DFV).

Spielbetrieb 
Die II. DDR-Liga 1960 wurde analog der fünf Meisterschaften von 1955 bis 1959 als letzte Spielzeit nach russischem Vorbild ausgetragen, in welcher der Fußballspielbetrieb dem Kalenderjahr angeglichen wurde. Sie wurde in fünf Staffeln mit anschließender Aufstiegsrunde ausgetragen, aus deren Meisterschaften Vorwärts Neubrandenburg, Motor Dessau und Stahl Eisenhüttenstadt in die DDR-Liga aufstiegen.

Staffel 1 
Die Staffel 1 (Bez. Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Berlin) wurde an 26 Spieltagen mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Staffelsieger und Aufsteiger zur DDR-Liga wurde Vorwärts Neubrandenburg. Fortschritt Neustadt-Glewe, Einheit Teterow und Einheit Ludwigslust stiegen in den Bezirksligabereich ab. In der Folgesaison rückten Lok Waren, Lok Wittenberge, Motor Eberswalde, Motor Köpenick und Motor Stralsund in die II. DDR-Liga nach.

Staffel 2 
Die Staffel 2 (Bez. Berlin, Potsdam, Frankfurt, Cottbus) wurde an 26 Spieltagen mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Staffelsieger und Aufsteiger zur DDR-Liga wurde Stahl Eisenhüttenstadt. Lok Cottbus, Aktivist Schwarze Pumpe und Empor Fürstenwalde stiegen in den Bezirksligabereich ab. Rotation Babelsberg, dessen 1. Mannschaft in dieser Saison in der DDR-Liga spielte, musste mit Beginn der Saison 1961/62 sein Team zum neu gegründeten SC Potsdam delegieren, welcher anschließend den Ligaplatz der BSG Rotation einnahm. Daraufhin nahm Rotation Babelsberg den bisherigen Platz ihrer 2. Mannschaft in der Folgesaison ein. Die Aufsteiger aus den Bezirksligen in die Staffel 2 waren Aufbau Großräschen, die TSG Velten sowie BSG Turbine Magdeburg.

Staffel 3 
Die Staffel 3 (Bez. Halle, Magdeburg, Leipzig) wurde an 26 Spieltagen mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Staffelsieger und Aufsteiger zur DDR-Liga wurde Motor Dessau. Einheit Burg, Chemie Leuna und die Chemie Schönebeck stiegen in den Bezirksligabereich ab. In der Folgesaison rückten Motor Ammendorf und Motor Schkeuditz in die II. DDR-Liga nach.

Staffel 4 
Die Staffel 4 (Bez. Dresden, Leipzig, Karl-Marx-Stadt) wurde an 26 Spieltagen mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Staffelsieger wurde Vorwärts Leipzig. Aufbau Meißen, Chemie Schwarzheide und Motor Altenburg stiegen in den Bezirksligabereich ab. In der Folgesaison rückten Chemie Riesa, Motor West Karl-Marx-Stadt sowie die Liga-Absteiger Fortschritt Meerane und Motor Bautzen in die II. DDR-Liga nach.

Staffel 5 
Die Staffel 5 (Bez. Erfurt, Gera, Suhl) wurde an 26 Spieltagen mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Staffelsieger wurde Motor Steinach. Motor Breitungen, Motor Rudisleben und Motor Sömmerda stiegen in den Bezirksligabereich ab. In der Folgesaison rückten Chemie Schwarza, Lok Meiningen, Dynamo Erfurt sowie Liga-Absteiger Lok Weimar in die II. DDR-Liga nach.

Aufstiegsrunde 
Die fünf Staffelsieger ermittelten in einer einfachen Spielrunde die drei Aufsteiger in die I. DDR-Liga. Von den jeweils vier zu bestreitenden Spielen hatte jede Mannschaft zweimal Heimrecht.

|}

|}

Siehe auch 
 DDR-Fußball-Oberliga 1960
 DDR-Fußball-Liga 1960
 FDGB-Pokal 1960

Literatur 
 Klaus Querengässer: Fußball in der DDR 1945–1989. Teil 1: Die Liga (= AGON Sportverlag statistics. Bd. 12). AGON Sportverlag, Kassel 1994, ISBN 3-928562-45-2, S. 173–175.

Einzelnachweise

Quellen 
 
 

1960
Fußballsaison 1960